Baionetta M1917, la baionetta usata con la M1917 Enfield statunitense e successivamente con i fucili a canna liscia dell'esercito
 M1917 Pugnale da trincea
 M1917 Elmetto Brodie, Elmetto d'ordinanza dell'esercito statunitense dal 1917 agli anni '30
 M1917 .30-06 Chauchat, una mitragliatrice leggera (LMG) francese usata dagli Stati Uniti dal 1917
Revolver M1917, un revolver in .45 ACP di Colt e Smith & Wesson
M1917 Enfield, un fucile a otturatore girevole-scorrevole statunitense
Browning M1917, mitragliatrice pesante (HMG) statunitense
6-Ton Tank M1917, carro leggero statunitense, copia del Renault FT
 Cannone M1917 75mm
 Cannone M1917 155mm
 M1917 155mm Howitzer
 Trattore d'artiglieria M1917, 5-Ton, Benjamin Holt
 Trattore d'artiglieria M1917, 10-Ton, Benjamin Holt